Vaste Programme est un média québécois d'opinion et d'analyses et une revue d'idées. La plateforme s'intéresse en particulier aux enjeux sociopolitiques contemporains et cherche à favoriser le dialogue constructif. Vaste Programme a été lancé en mars 2022 par Simon Jodoin, ancien rédacteur en chef de VOIR et Jérôme Lussier et une dizaine de collaborateurs, incluant Normand Baillargeon, Justine McIntyre, Rachida Azdouz, Louis-Philippe Lampron, Mélissa Généreux et autres.

Notes et références 

Presse en ligne au Québec